

Toponyme 

 , village dans la Province de Batken au Kirghizistan.

Patronyme 

 Dani Karavan (1930-2021), artiste plasticien et sculpteur israélien.

Musique 
 , groupe de musique pakistanais.
 , album du groupe de musique serbe .

Paronyme 
 , village iranien.
Patronyme juif